Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Zina Garrison e Lori McNeil che hanno battuto in finale Peanut Louie e Heather Ludloff 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Zina Garrison /  Lori McNeil (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Robin White (primo turno)

 Chris Evert /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Mary Lou Daniels /  Anne White (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1987